Oszmiańce – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim
 Oszmiańce – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim
 Oszmiańce – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim